У́лица Москва () — парижская улица в 8 округе города, начинающаяся от  и оканчивающаяся .

История 
Нынешнее название, данное в честь Москвы, столицы России.

Примечательные здания и сооружения 
 Вокзал Сен-Лазар

Примечания

Ссылки 

 Мэрия Парижа

Москва
Улицы, названные в честь городов